Süng steht für:
 Kapellensüng, Ortsteil der Gemeinde Lindlar bei Köln
 Sueng, gezupfte Langhalslaute in Nordthailand